Нижче наведено список 260 муніципалітетів департаменту Верхня Луара.

Верхня Луара

Верхня Луара